Джон Мабуку (англ. John Mabuku) — бывший губернатор области Каприви в Намибии, сторонник независимости Полосы Каприви, бывший член Национального Совета , бежал в изгнание в Ботсвану с бывшим лидером ДАТ Мишаке Муйонго после неудачного восстания сепаратистов в 1998 году в Полосе Каприви против правительства Намибии.

Джон Мабуку продолжал координацию деятельности ДАТ из лагеря беженцев Кагисонг (англ. Kagisong ) в Ботсване и продолжал поддерживать президента ДАТ Мишаке Муйонго, который находился в изгнании в Дании.

Джон Мабуку умер в изгнании в Ботсване 13 июля 2008 года после продолжительной болезни.

См. также 
 Конфликт в Каприви
 Судебный процесс в Каприви

Примечания 

Умершие в 2008 году
Умершие 13 июля
Политики Намибии